Il doppio maschile  del torneo di tennis Hall of Fame Tennis Championships 1984, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori David Graham e Laurie Warder che hanno battuto in finale Ken Flach e Robert Seguso 6-4, 7-6.

Teste di serie 

 Mike Bauer /  David Dowlen (primo turno)
 Ken Flach /  Robert Seguso (finale)

 David Graham /  Laurie Warder (campioni)
 Brad Drewett /  Kim Warwick (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Hall of Fame Tennis Championships 1984